Diocesi – nelle Chiese cristiane
 Diocesi – nell'ordinamento provinciale dell'Impero romano
 Diocesi della Grecia – suddivisione amministrativa della Grecia

Pagine correlate 

Diocesi suffraganea